Élisabeth Allaire (née Gunet le  à Neuilly-sur-Seine) est une haute fonctionnaire française.

Biographie 
Docteur en économie, Élisabeth Allaire a occupé pendant sa carrière de nombreux postes comme :
 chargée de mission pour l’Insee (1966) ;
 responsable d’une équipe de recherche (1968) puis chef du bureau d'études des programmes (1976) et enfin adjoint du directeur du personnel et des affaires sociales (1980) au CNRS ;
 directeur général de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé à la ville de Paris (1988).

Conseillère de Simone Veil au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville du  au , elle est nommée préfet de la Haute-Marne (), puis de la Sarthe () et du Morbihan (). De 2006 à 2008, elle est membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Depuis , elle est deuxième adjointe du maire de Chaumont (Haute-Marne), chargée des finances et des grands projets. Depuis 2012, elle est également chargée du graphisme, un des grands projets de la ville de Chaumont étant le Centre international du graphisme.

Controverses

Teknival 2006 
À l'occasion du teknival 2006, confrontée à la difficulté de trouver un terrain pour cette rave party, Élisabeth Allaire, alors préfet du Morbihan, décide de réquisitionner par arrêté l'aérodrome de Vannes-Meucon. Trois jours plus tard, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes suspend l'arrêté, considérant des « doutes sérieux sur la légalité de l'arrêté de réquisition » et s'appuyant sur l'article 23-1 de la loi n°95-73 du  qui indique que les organisateurs doivent fournir « l'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage ».
Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, forme un pourvoi en cassation. Celui-ci n'est cependant pas suspensif, mais Élisabeth Allaire passe outre, souhaitant éviter d'éventuels débordements si aucun lieu n'était défini, et déclare : « Je ne considère pas que j’agis dans l’illégalité puisque nous avons fait appel de la décision de mercredi ». Le Conseil d'État statuera finalement à l'illégalité de l'arrêté de réquisition et condamnera l'État à payer  aux différentes parties.
En , dans le cadre de cette affaire, elle est mise en examen pour abus d'autorité. En , une ordonnance de non-lieu a finalement été rendue.

Décorations
  Elle est faite chevalier le , puis officier le .
  Elle est faite chevalier le , puis officier le .

Notes et références

Liens externes 
 

Haut fonctionnaire français
Préfet de la Haute-Marne
Préfet de la Sarthe
Préfet du Morbihan
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Naissance en janvier 1944
Naissance à Neuilly-sur-Seine
Naissance dans le département de la Seine